Дыресту́йский Култу́к — местность (урочище) в районе села Дырестуй (Бурятия), в которой расположены многочисленные археологические памятники, включая крупный могильник и городище эпохи хунну.

Дырестуйский Култук (могильник) 

Расположен на левом берегу реки Джиды, в крутой излучине, в 10 км юго-западнее села Дырестуй, на пологом склоне, обращенном к северо-востоку.

На поверхности курганы были отмечены каменными кладками, рядом с которыми часто располагались захоронения без намогильных сооружений,которые образовывали с курганом единый погребальный комплекс. Под каменными кладками в деревянных гробах или срубах, перекрытых сверху поперечными и продольными досками, находились костяки на спине с вытянутыми конечностями, головой на север.

Находки: железные и бронзовые детали конской сбруи, литые бронзовые ажурные пластинки с изображением борьбы животных, имитация раковин каури, железные наконечники лопаты, железные бытовые изделия, тонкие золотые и бронзовые пластины с изображением борьбы животных, серьги из малахита, сердолика, яшмы и стеклянные бусы, фрагменты глиняных сосудов, кости животных.

Открыт в 1900 году Ю. Д. Талько-Грынцевичем, который раскопал 24 сюннуских захоронения непосредственно на площади могильника и еще 2 погребения более позднего времени (25 и 26) — на склоне небольшого ущелья в 2.5 км юго-восточнее курганов сюнну (Талько-Гринцевич, 1999). В 1965 г. П. Б. Коноваловым раскопано 9 сюннуских могил (28—36; Коновалов, 1976:134—149) и одна тюркского времени (27), позднее им собран подъемный материал из разрушенной сюннуской могилы 37 в юго-восточной части памятника (Коновалов, 1980:263—268). В 1984—1996 гг. раскопки могильника завершены С. С. Миняевым (Миняев, 1998). Работами Забайкальской экспедиции под его руководством исследовано еще 95 погребений сюнну (38—45, 47—84, 86—130) и две каменные кладки (46 и 85) не содержавшие захоронений; их связь с сюннуским могильником неясна.

Коллекции хранятся в Кяхтинском краеведческом музее им. В. А. Обручева, ИМБиТ СО РАН, Музее БНЦ СО РАН.

Голы-Очи (могильник бронзового века) 

Находится в 15 км к юго-западу от села Дырестуй, на левом берегу реки Джиды за Дырестуйским Култуком, напротив с. Голы-Очи. В 0,2 км к северу от хуннского городища Баян-Ундэр, на пологом южном склоне горы, у берега реки Джиды. Отмечены 2 херексура и 8 плиточных могил. Рядом с херексурами А. П. Окладников находил керамику тюркского времени.

Могильник зафиксирован А. П. Окладниковым в 1949 году, в 1965 году был осмотрен П. Б. Коноваловым, в 1977 году запаспортизирован Е. А. Хамзиной.

Баин-Ундэр (могильник бронзового века — средневековья) 

Находится на левом берегу реки Джиды, в 12 км к юго-западу от села Дырестуй, в 4 км к югу от шоссе "Дырестуй-Петропавловка", в местности Дырестуйский Култук, на южной стороне  перевала, в урочище Баян-Ундэр.

Пункт 1 находится на перевале хребта Сельгер и по обе стороны проселочной дороги, по западному склону хребта на протяжении 1,5 км. Состоит из 48 плиточных могил, 26 херексуров и 30 средневековых могил. Одна плиточная могила раскопана в 1948 году.

Пункт 2 — за небольшим увалом, вблизи берега реки Джиды, в 0,2 км юго-восточнее п. 1. В могильнике 5 херексуров, 9 плиточных и 6 средневековых могил.

Пункт 3 — в 0,5 км юго-восточнее п. 2 на второй надпойменной террасе между двумя глубокими оврагами. Здесь 4 плиточные могилы, 3 херексура, 7 средневековых могил.

Памятник открыт Р. Ф. Тугутовым и Н.Н. Диковым в 1948 году. В 1982 году могильник был осмотрен и описан П. Б. Коноваловым.

Литература

Документы о принятии памятников на государственную охрану 

 № 624 — Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 г.
 № 379 — Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.71 г.
 № 134 — Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.83 г.
 № 242 — Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.96 г.
 № 337 — Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.09.01г.

Исторические источники 

 Талько-Грынцевич Ю. Д. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья // Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, т. I, вып. 3, 1898, стр. 35—76.
 Талько-Грынцевич Ю. Д. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья. V // Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, т. III, вып. 2 и 3, 1900. — Иркутск, 1902
 Талько-Грынцевич Ю. Д. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья. VI // Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, т. IV, вып. 2, 1901, стр. 32—59.

 Талько-Грынцевич Ю. Д. Население древних могил и кладбищ Забайкальских // Бурятиеведение, № 1-3 (5-7), Верхнеудинск, 1928.
 Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). — Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1976. 248 с.
 Лбова Л. В., Хамзина Е. А. Древности Бурятии: карта археологических памятников. — Улан-Удэ, 1999.
 Цыбиктаров В. А. Петроглифы Забайкалья ((вопросы формирования источниковой базы, историографии и культурно-исторической интерпретации) //Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Новосибирск, 2006
 Хунну: издание фестиваля «Европалия. Россия» под руководством Николаева Н. Н. — Брюссель, 2005.

Справочники 

 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2009. стр. 123
 Историко-культурный атлас Бурятии. — М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2001.
 Путеводитель путешественника «Туризм и отдых в Бурятии». — Иркутск: издательство "Время странствий, 2011. стр. 68.

См. также 
 Баян-Ундэр — хуннское городище
 Зарубино (Джидинский район)
 Оргойтон — княжеский могильник эпохи Хунну
 Ильмовая падь
 Кяхтинский краеведческий музей

Ссылки 
 Видео-интервью Сергея Миняева о хуннских памятниках в Бурятии
 Страница о хунну (сюнну) археолога Сергея Миняева
 Эржена Баторова, Дмитрий Гармаев. Гуннские курганы Оргойтона // Tartaria Magna, 14 октября 2012

Археологические объекты Бурятии
История Бурятии
Культура Бурятии
Могильники России
Хунну
Джидинский район